Кристијано Пичини (; Фиренца, 26. септембар 1992), италијански фудбалер и бивши репрезентативац. Игра на позицији десног бека.

Статистика

У клубу

У репрезентацији

Успеси 
Спортинг Лисабон
 Лига куп Португалије: 2017/18.

Валенсија
 Куп краља: 2018/19.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Профил на званичном сајту Црвене звезде (језик: српски)
 (језик: енглески)
Профил на сајту FIGC.it (језик: италијански)

Рођени 1992.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Серије А
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Специје
Фудбалери Ливорна
Фудбалери Ла лиге
Фудбалери Валенсије
Фудбалери Аталанте
Фудбалери Реал Бетиса
Фудбалери Прве лиге Португалије
Фудбалери Спортинг Лисабона
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Црвене звезде